

Codici 
 PIE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di St. Petersburg-Clearwater di St. Petersburg (Florida) (Stati Uniti d'America)
 pie – codice ISO 639-3 della lingua piro

Geografia 
 Pie d'Orezza – comune della Corsica Settentrionale (Francia)
 PIE (Pan Island Expressway) – autostrada di Singapore

Altro 
 PIE (Pocket Internet Explorer) – browser per il web
 PIE (Position-independent code) – formato di file 
 Android Pie – versione del sistema operativo Android
 PIE (Proto-Indo-Europeo) – protolingua indoeuropea
 PIE (Principio di inclusione-esclusione) – teorema fondamentale in combinatoria
 PIE (Piastrinopenia indotta da eparina) – complicanza protrombotica
 Pie – tipo di torta

Altri progetti

Voci correlate 
 Pye